Даниэ́ль Шнайдерма́н (; род. 5 апреля 1958, Париж) — французский журналист, анализирующий телевидение, главным образом в еженедельных колонках — ранее в «Ле-Монд», а сейчас в «Либерасьон», и в телешоу «Arrêt sur images» («Стоп-кадр»), идущим в эфире телевизионного канала Франс-5.

Биография

Юность 
Когда ему было 17 лет, он некоторое время был членом Французского коммунистического союза студентов.

«Ле-Монд» и «Либерасьон» 
После учебы на журналиста, в 1981 году он приходит в газету «Ле-Монд», где становится иностранным корреспондентом (с 1983). Известен как аналитик и телекритик с 1992 года, считается продолжателем традиции Франсуа Мориака и Мован Лебега.
Также он был обозревателем в гезете «Либерасьон», его колонка выходила в пятничном номере газеты.

Франс-5 
Популярность его обзоров во французской печати позволили создать авторскую еженедельную программу на телеканале «Франс-5» под названием «Стоп-кадр» (Arrêt sur images).

Блог Биг-Бен 
В 2005 году совместно с Дэвидом Абайкером и Джудит Бернар им был создан блог в интернете.

Библиография 
 Tout va très bien, monsieur le ministre, Belfond, 1987, ISBN 2714420699
 Où sont les caméras ?, Belfond, 1989, ISBN 2714423086
 Un certain Monsieur Paul, l’affaire Touvier, Fayard, 1989 (avec Laurent Greilsamer), ISBN 2213592489
 Les juges parlent, Fayard, 1992 (avec Laurent Greilsamer), ISBN 2213029393
 La Disparue de Sisterane, Fayard, 1992, ISBN 2213028478
 Arrêts sur images, Fayard, 1994, ISBN 2213591806
 Anxiety Show, Arléa, 1994, ISBN 2869592167
 Nos mythologies, Plon, 1995, ISBN 2259181643
 L'Étrange Procès, Fayard, 1998, ISBN 2213601046
 Du journalisme après Bourdieu, Fayard, 1999, ISBN 2213603987
 Les Folies d’Internet, Fayard, 2000, ISBN 2213606943
 Où vont les juges ?, Fayard, 2002, (avec Laurent Greilsamer), ISBN 2213610770
 Les Langues paternelles, Robert Laffont, 2005 (sous le pseudonyme de David Serge) ISBN 2221106016
 Gründlich (sous le pseudonyme de David Serge), Stock, 2007, ISBN 2234060729
 C’est vrai que la télé truque les images ?, avec sa fille Clémentine Schneidermann, Albin Michel, 2008, ISBN 2226186956

Примечания 

Журналисты Франции
Телекритики